Příjmení Šnajdr (počeštěný zápis příjmení Schneider s významem krejčí) nosí více osobností:

 Bohuslav Šnajdr (* 1973) – český trenér a fotbalový záložník
 Jaroslav Šnajdr (1872–1941) – kladenský tiskař a nakladatel
 Josef Šnajdr (rozcestník) – více osob
 Karel Sudimír Šnajdr (1766–1835) – český obrozenecký básník
 Marek Šnajdr (* 1975) – český politik
 Miroslav Šnajdr – více osob
 Pavel Šnajdr (* 1975) – český dirigent, skladatel a houslista
 Václav Šnajdr (1847–1920) – český básník, později českoamerický novinář a podnikatel
 Šnajdr (film) – režie Miroslav Krobot